Гайсинський (Гайсинська) — прізвище українських євреїв, рід яких походить з міста Гайсин

 Гайсинський Моїз — французький хімік
 Гайсинський Юрій Олександрович — український політик

Прізвища